Малая Польша — историко-географическая область в южной и юго-восточной части Польши в верховьях Вислы и Варты.
 Малопольское воеводство